Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez hanno sconfitto Andrej Martin e Tristan-Samuel Weissborn con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Orlando Luz /  Rafael Matos (semifinale)
  Guillermo Durán /  Luis David Martínez (quarti di finale)

  Andrej Martin /  Tristan-Samuel Weissborn (finale) 
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (campioni)

Wildcard 

  Murkel Dellien /  Genaro Alberto Olivieri (quarti di finale)

  Alejandro Mendoza /  Juan Carlos Prado Angelo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santa Cruz Challenger 2022